Taigete – personaggio mitologico
Taigete – satellite di Giove
Taigete – stella